Unalaska peut désigner :
 Unalaska, une île des États-Unis située en Alaska, dans les îles Aléoutiennes ;
 Unalaska, une ville des États-Unis, principale localité de l'île du même nom.